Адская кухня:

 Адская кухня () — район Манхэттена, также известный как Клинтон.

Кино
 «Адская кухня» () — американский фильм 1978 года.
 «Адская кухня» () — американский фильм 1998 года.
 «Адская кухня» () — американский фильм 2019 года.

Телевидение
 «Адская кухня» () — американское кулинарное реалити-шоу канала Fox.
 «Адская кухня» — российская адаптация американского кулинарного реалити-шоу.
 «Адская кухня» — украинская адаптация американского кулинарного реалити-шоу.